Малая Быковка — топоним:

 Малая Быковка — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Малая Быковка — река, приток Быковки, протекает по территории Первомайского района Оренбургской области России и Зеленовского района Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Малая Быковка — водохранилище на одноимённой реке в Первомайском районе Оренбургской области.
 Малая Быковка — река, приток Большой Быковки, протекает по территории Пермского района Пермского края России.
 Малая Быковка — посадочная площадка в Балаково, до 2003 года имела статус аэропорта.

См. также 
 Большая Быковка
 Быковка